Морська́ — багатозначний термін.
топоніми в приморських регіонах
 Морська (зупинний пункт, Україна)
 Велика Морська вулиця
 Мала Морська вулиця

прізвище і популярний псевдонім серед акторок
 Морська Марія Іванівна (П'єткевич-Фессінг) (1895—1932) — українська акторка і сценограф. Дружина режисера Олександра Загарова.
 Морська Марія Іванівна (Овчаренко) (1872—1907) — російська акторка, відома за виступами в київському театрі Соловцова. Дружина антрепренера Миколи Кузовкіна.
 Морська Зінаїда Гнатівна (справжнє прізвище — Максимова) (1884—1966) — російська акторка, яка в 1923—1926 працювала в Київському театрі російської драми.
прізвища